Comet Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Comet Peak (Arizona)	
 Comet Peak (Nevada)